Vertrag von Rom steht für:

 Vertrag von Rom (1924), Abkommen zwischen Italien und dem Königreich der Kroaten, Serben und Slowenen
 Vertrag von Rom (1983), Abkommen zwischen Italien und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien, in dem es um die Entschädigung der Optanten bzw. Esuli geht
 Römische Verträge (1957), außer in Deutschland und Italien vereinfachend Vertrag von Rom genannt,
 Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, Errichtung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG),
 Gründungsvertrag der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM), und
 Abkommen über gemeinsame Organe für die Europäischen Gemeinschaften, Festlegung, dass EWG, EURATOM und Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl eine gemeinsame parlamentarische Versammlung (jetzt Europäisches Parlament), einen gemeinsamen Europäischer Gerichtshof und einen gemeinsamen Wirtschafts- und Sozialausschuss haben
 andere Bezeichnung für das Allgemeine Friedensabkommen von Rom (1992) zwischen verfeindeten Parteien des mosambikanischen Bürgerkriegs
 andere Bezeichnung für den am 29. Oktober 2004 in Rom unterzeichneten (aber später nicht in Kraft getretenen) Vertrag über eine Verfassung für Europa

 im weiteren Sinne für
 Römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, vertragliche Grundlage des Internationalen Strafgerichtshofs